Cedar Hills kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cedar Hills (Oregon)
Cedar Hills (Utah)